Trochu ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Jules Trochu (1815–1896), französischer General
 Pierre Trochu (* 1953), kanadischer Komponist

Trochu steht für:

  Trochu (Alberta), ein Ort in Kanada